est la formule brute de plusieurs isomères.

 pyrocarbonate d'éthyle, numéro CAS 
 acide 3-hydroxy-3-méthylglutarique, numéro CAS 
 lévoglucosan, numéro CAS